Radarüberwachung steht für:

 Geschwindigkeitsüberwachung per Verkehrsradar im Straßenverkehr
 Luftraumüberwachung, Kontrolle des Flugverkehrs
 Kontrolle des Schiffsverkehrs durch eine Verkehrszentrale